Center Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Center Township (Montgomery County, Arkansas)
 Center Township (Polk County, Arkansas)
 Center Township (Pope County, Arkansas)
 Center Township (Prairie County, Arkansas)
 Center Township (Sebastian County, Arkansas)
 Center Township (Washington County, Arkansas)
 Center Township (Benton County, Indiana)
 Center Township (Boone County, Indiana)
 Center Township (Clinton County, Indiana)
 Center Township (Dearborn County, Indiana)
 Center Township (Delaware County, Indiana)
 Center Township (Gibson County, Indiana)
 Center Township (Grant County, Indiana)
 Center Township (Greene County, Indiana)
 Center Township (Hancock County, Indiana)
 Center Township (Hendricks County, Indiana)
 Center Township (Howard County, Indiana)
 Center Township (Jennings County, Indiana)
 Center Township (Lake County, Indiana)
 Center Township (LaPorte County, Indiana)
 Center Township (Marion County, Indiana)
 Center Township (Marshall County, Indiana)
 Center Township (Martin County, Indiana)
 Center Township (Porter County, Indiana)
 Center Township (Posey County, Indiana)
 Center Township (Ripley County, Indiana)
 Center Township (Rush County, Indiana)
 Center Township (Starke County, Indiana)
 Center Township (Union County, Indiana)
 Center Township (Vanderburgh County, Indiana)
 Center Township (Wayne County, Indiana)
 Center Township (Allamakee County, Iowa)
 Center Township (Calhoun County, Iowa)
 Center Township (Cedar County, Iowa)
 Center Township (Clinton County, Iowa)
 Center Township (Decatur County, Iowa)
 Center Township (Dubuque County, Iowa)
 Center Township (Emmet County, Iowa)
 Center Township (Fayette County, Iowa)
 Center Township (Henry County, Iowa)
 Center Township (Jefferson County, Iowa)
 Center Township (Mills County, Iowa)
 Center Township (Monona County, Iowa)
 Center Township (O’Brien County, Iowa)
 Center Township (Pocahontas County, Iowa)
 Center Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Center Township (Shelby County, Iowa)
 Center Township (Sioux County, Iowa)
 Center Township (Wapello County, Iowa)
 Center Township (Winnebago County, Iowa)
 Center Township (Atchison County, Kansas)
 Center Township (Chautauqua County, Kansas)
 Center Township (Clark County, Kansas)
 Center Township (Cloud County, Kansas)
 Center Township (Decatur County, Kansas)
 Center Township (Dickinson County, Kansas)
 Center Township (Doniphan County, Kansas)
 Center Township (Hodgeman County, Kansas)
 Center Township (Jewell County, Kansas)
 Center Township (Lyon County, Kansas)
 Center Township (Marshall County, Kansas)
 Center Township (Mitchell County, Kansas)
 Center Township (Nemaha County, Kansas)
 Center Township (Ness County, Kansas)
 Center Township (Ottawa County, Kansas)
 Center Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Center Township (Rawlins County, Kansas)
 Center Township (Reno County, Kansas)
 Center Township (Rice County, Kansas)
 Center Township (Riley County, Kansas)
 Center Township (Rush County, Kansas)
 Center Township (Russell County, Kansas)
 Center Township (Smith County, Kansas)
 Center Township (Stevens County, Kansas)
 Center Township (Wilson County, Kansas)
 Center Township (Woodson County, Kansas)
 Center Township (Emmet County, Michigan)
 Center Township (Michigan)
 Center Township (Minnesota)
 Center Township (Buchanan County, Missouri)
 Center Township (Dade County, Missouri)
 Center Township (Hickory County, Missouri)
 Center Township (Knox County, Missouri)
 Center Township (McDonald County, Missouri)
 Center Township (Ralls County, Missouri)
 Center Township (St. Clair County, Missouri)
 Center Township (Vernon County, Missouri)
 Center Township (Buffalo County, Nebraska)
 Center Township (Butler County, Nebraska)
 Center Township (Hall County, Nebraska)
 Center Township (Phelps County, Nebraska)
 Center Township (Saunders County, Nebraska)
 Center Township (North Dakota)
 Center Township (Chatham County, North Carolina)
 Center Township (Stanly County, North Carolina)
 Center Township (Carroll County, Ohio)
 Center Township (Columbiana County, Ohio)
 Center Township (Guernsey County, Ohio)
 Center Township (Mercer County, Ohio)
 Center Township (Monroe County, Ohio)
 Center Township (Morgan County, Ohio)
 Center Township (Noble County, Ohio)
 Center Township (Williams County, Ohio)
 Center Township (Wood County, Ohio)
 Center Township (Harper County, Oklahoma)
 Center Township (Haskell County, Oklahoma)
 Center Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Center Township (Mayes County, Oklahoma)
 Center Township (Woodward County, Oklahoma)
 Center Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Center Township (Butler County, Pennsylvania)
 Center Township (Greene County, Pennsylvania)
 Center Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Center Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Center Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Centre Township